

Animali 
 Drago di Komodo – grossa lucertola diffusa nell'omonima isola

Cinema 

 Komodo – film australo-statunitense del 1999

Geografia 
 Komodo – isola dell'Indonesia
 Parco nazionale di Komodo – parco nazionale indonesiano

Personaggi 
 Komodo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Komodo – personaggio del fumetto Nocturnals
 Komodo – personaggio della serie animata The Secret Saturdays
 Komodo Brothers – coppia di personaggi della serie di videogiochi Crash Bandicoot

Scacchi 
 Komodo – motore scacchistico

Informatica 

 Komodo IDE – ambiente di sviluppo per linguaggi di programmazione dinamici

Pagine correlate 
Comodo